El apellido Talamante o Talamantes proviene de España y puede referirse a:

 Personas
 Severiano Talamante, militar mexicano;
 Severiano M. Talamante, militar mexicano, hijo del anterior mencionado;
 Arnulfo Talamante, militar;
 Rodrigo M. Talamante, militar mexicano;

 Lugares
 México
 Talamante, localidad del municipio de Etchojoa, en el estado de Sonora;
 Severiano Talamanate, localidad del municipio de Bácum en el mismo estado.

 España
 Talamantes, municipio de la provincia de Zaragoza, España.